Artakserkso  (staroperz. Artaxšaçrā, grč. Ἀρταξέρξης, engl. Artaxerxes), često je ime perzijskih vladara iz iranske dinastije Ahemenida. Izvedenica imena Artakserkso koristila se i u doba dinastije Sasanida, kao Ardašir.

Perzijski vladari 
 Artakserkso I. Macrocheir (465. – 424. pr. Kr.), sin Kserksa I.
 Artakserkso II. Mnemon (404. – 358. pr. Kr.), sin Darija II.
 Artakserkso III. Ocho (358. – 338. pr. Kr.), sin Artakserksa II.
 Artakserkso IV. Arz (338. – 336. pr. Kr.), sin Artakserksa III.
 Bes (satrap), koji se proglasio perzijskim vladarom i okrunio kao Artakserkso V.

Ostali